Deligiannis ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Deligiannis (1873–?), griechischer Leichtathlet
 Nikolaus Deligiannis (1845–1910), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Theodoros Deligiannis (1820–1905), griechischer Ministerpräsident